Stare Bielany – część warszawskiej dzielnicy Bielany
 Stare Bielany – stacja warszawskiego metra

Zobacz też 
 Bielany